Юрий Ре́пин:
 Репин, Юрий Викторович (1963—2021) — российский врач и блогер.
 Репин, Юрий Ильич (1877—1954) — русский живописец.